

Botanica 
Edremit – Cultivar dell'olivo

Geografia
Edremit – città nell'omonimo distretto della Turchia occidentale
Edremit – città nell'omonimo distretto della Turchia orientale
Edremit – nome turco del villaggio nord-cipriota di Trimithi